Ambon může mít několik významů:
 Ambon – součást sakrální architektury
 Ambon (Morbihan) – obec v departementu Morbihan v Bretani
 Ambon (ostrov) – indonéský ostrov v souostroví Moluky
Ambon (město) – hlavní město indonéské provincie Moluky
Ambonský guvernorát – guvernorát Sjednocené východoindické společnosti v letech 1605 až 1796